Run to the Hills () — шестой сингл британской хеви-метал-группы Iron Maiden, один из двух синглов альбома The Number of the Beast, написанный Стивом Харрисом, басистом и основателем группы. Первый сингл коллектива с участием Брюса Дикинсона. Был переиздан в 1985 году (Run to the Hills (live '85)) и 2002 году. Сингл достиг седьмой позиции чарта синглов Британии в феврале 1982 года, девятой в марте 2002 года (переизданная версия) и 26 позиции в декабре 1985 года (концертная версия).

Текст 
Песня посвящена геноциду индейцев в США. Лирический герой из племени кри описывает, как белые люди захватили его землю, убивают его народ, спаивают его, уничтожают дичь, выменивают у его племени золото за виски. Упоминается насильственное изгнание индейцев военными на запад США («soldier blue in the barren wastes») в правление Эндрю Джексона. В припеве герой призывает сородичей бежать в горы, спасая свои жизни.

Обложка 
На обложке изображен монстр Эдди, вооружённый индейским томагавком, в схватке с Сатаной. Автор обложки — художник Дерек Риггс.

Список композиций 
1982
 1. Run to the Hills — 03:56 (Стив Харрис)
 2. Total Eclipse — 04:29 (Стив Харрис, Дэйв Мюррей, Клайв Барр)

1985
 1. Run To The Hills (Live) — 04:06 (Стив Харрис)
 2. Phantom Of The Opera (Live) — 07:27
 3. Losfer Words (Big 'Orra) — 04:15

2002
 1. Run to the Hills — 05:01 (Стив Харрис)
 2. Children of Damned — 04:34 (Стив Харрис)
 3. Total Eclipse — 03:58 (Стив Харрис, Дэйв Мюррей, Клайв Барр)
 4. Run to the Hills — video

Run to the Hills — один из первых хитов группы. Это песня о завоевании Северной Америки и искоренении коренного населения захватчиками. Первая часть — это рассказ, который ведётся от лица краснокожего, рассказывающего о бедах, которые принесли с собой белые люди. Вторая часть проходит от имени захватчика.

Состав 
 Брюс Дикинсон — вокал
 Дэйв Мюррей — гитара
 Эдриан Смит — гитара
 Стив Харрис — бас-гитара, бэк-вокал
 Клайв Барр — ударные

Примечания

Ссылки 
 Текст песни Run to the Hills на Lyriki.com
 Iron Maiden Commentary
 Iron Maiden на Encyclopaedia Metallum

Синглы Iron Maiden
Синглы 1982 года
Протестные песни